Jäckel oder Jaeckel ist ein deutscher Familienname.

Weblinks 
 Andreas Jäckel (* 1965), deutscher Politiker (CSU)
 Andreas Johannes Jäckel (1822–1885), deutscher Pfarrer und Ornithologe
 Antonie Jaeckel (1876–1960), deutsche Schauspielerin
 Birgit Jaeckel (* 1980), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Clemens Jaeckel (1887–1968), deutscher Generalstabsarzt
 Eberhard Jäckel (1929–2017), deutscher Historiker
 Friedrich Jäckel (1876–1960), österreichischer Architekt
 Fritz Jaeckel (* 1963), deutscher Jurist und politischer Beamter
 Georg Jaeckel (1890–1960), deutscher Physiker
 Gerhard Jäckel (* 1922), deutscher Schriftsteller
 Hartmut Jäckel (* 1930), deutscher Politikwissenschaftler

 Heinrich Jaeckel (Karl Heinrich Jaeckel, Henry Jaeckel) (vor 1842–um 1876), deutscher Maler
 Hermann Jäckel (1869–1928), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD, USPD), MdR
 Hermann Jaeckel (1895–1968), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Hildegard Jäckel (1903–1974), deutsche Fotografin
 Horst Jäckel (1933–2006), deutscher Maler, Betriebsratsmitglied der AEG, stellvertretender Vorsitzender des DGB-Berlin und Elektro-Ingenieur
 Hugo Jaeckel (1864–1928), deutscher Maler
 Johannes Jäckel (Jurist), deutscher Jurist und Richter
 John P. Jaeckel (1865–1941), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Jäckel (1778–1849), österreichischer Beamter und Autor
 Karin Jäckel (* 1948), deutsche Kunsthistorikerin, Germanistin und Journalistin
 Karl Jaeckel (1908–1984), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Karl Franz Jaeckel (1844–1898), deutscher Jurist und Politiker
 Kerstin Jäckel-Engstfeld (* 1973), deutsche Journalistin

 Mathias Wenzel Jäckel (1655–1738), sorbischer Bildhauer
 Michael Jäckel (* 1959), deutscher Soziologe

 Peter Jaeckel (1914–1996), deutscher Archäologe und Numismatiker
 Richard Jaeckel (1926–1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Jäckel (1896–1970), österreichischer Pianist und Komponist
 Rudolf Jaeckel (1907–1963), deutscher Physiker
 Siegfried Jaeckel (1892–1970), deutscher Biologe und Zahnarzt 
 Theodor Jaeckel (1908–1998), deutscher Pfarrer und Missionar
 Tracy Jaeckel (1905–1969), US-amerikanischer Fechter
 Willy Jaeckel (1888–1944), deutscher Künstler

Siehe auch 
 Grube Jäckel, Eisenerzbergwerk in Nordrhein-Westfalen
 Jackel
 Jaekel
 Jeckel

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname